1984 Голяма награда на Далас е 1-вото и единствено за Голямата награда на Далас и девети кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 8 юли 1984 година на пистата Феър парк, Тексас, САЩ.

Финландският пилот на Уилямс Кеке Розберг оцеля в брутална битка за ГП на Далас в изключителни горещи условия като спелечи състезанието с 22 секунди преднина пред пилота на Ферари Рене Арну. Това е единственото състезание в което отбора на Макларън не доминира и даде първа победа на двигателите Хонда след 1967 година. Трети завърши Елио де Анджелис за екипа на Лотус. За разлика от италианеца през цялото време съотборника Найджъл Менсъл е лидер от старта преди да отстъпи 1-вото място на Кеке Розберг. След това той се удря в стената на последния завой. Той се опита да бутне Лотус-а до старт-финалната права и после той припада само няколко минути. Той все пак е класиран шести с три обиколки изоставане.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
Това е една от най-горещите писти в историята на Формула 1 40 °C градуса след 1955 Голяма награда на Аржентина и 2005 Голяма награда на Бахрейн.

Източници 
 

Голяма награда на Далас